Miejscowości w USA:
 Hazel – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Calloway
 Hazel – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hamlin
Gminy w USA:
 Hazel (ang. Hazel Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
Piosenka:
 Hazel – piosenka Boba Dylana
Osoby:
 DJ Hazel – polski DJ
Inne:
 Hazel – telefon komórkowy